Агнеш Савай і Владіміра Угліржова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Алізе Корне і Жанетта Гусарова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ванесса Генке і Ралука Олару з рахунком 6–7(5–7), 6–1, [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2008
Budapest Grand Prix, парний розряд